Jméno a příjmení Josef Gemrot má více nositelů:

 Josef Gemrot (politik) – český a československý politik, poúnorový poslanec za ČSL, 1903–1979
 Josef Gemrot (voják) – československý voják, účastník 2. odboje a příslušník výsadku Calcium, 1911–1955